Талса:

 Талса — второй по величине город штата Оклахома.
 Талса — округ в штате Оклахома, США.
 «Талса» — футбольная команда из Талсы, штат Оклахома, выступающая во втором профессиональном дивизионе.
 «Талса Рафнекс» — бывшая футбольная команда из Талсы, штат Оклахома.
 «Талса Шок» — профессиональный женский баскетбольный клуб, выступающий в Женской национальной баскетбольной ассоциации.